Dämon Weib ist der Titel von

 Damön Weib (1920), deutsches Filmdrama von Hans Oberländer 
 Dämon Weib (1926), US-amerikanisches Filmdrama von Fred Niblo
 Dämon Weib (1957), britisches Filmdrama von Joseph Losey